Суперлига 1997/1998 () — 85-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 1997/98 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1997/98 на сайте rsssf.com 

1997/1998
Дания
Дания
Спорт в Дании в 1997 году
Спорт в Дании в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998